Canchy ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Canchy (Calvados)
 Canchy (Somme)